Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Krystek – polski wokalista
 Ryszard Krystek – polski inżynier